Szmrecsányi Ödön (1875–1954) grafikus művészneve
 Pajtás, 1917-től 1987-ig üzemelő, 1954-ben Balatonfürednél felborult gőzhajó
 Pajtás, budapesti gyermeklap (1946–1989)
 Pajtás, Gamma-gyártmányú 6x6-os fényképezőgép (1955–1962)